13-й сезон Мирового шоссейного рейтинга UCI — велошоссейного сезонного турнира 1996 года.

Итоговый рейтинг

Индивидуальный

Командный

Национальный

Ссылки 
 
 
 
 Мировой шоссейный рейтинг UCI 1996 на Memoire du cyclisme
 Результаты индивидуального, командного, национального рейтингов на архивных страницах сайта UCI